Okręty US Navy o nazwie USS  "Dixie":
 Pierwszy  był krążownikiem pomocniczym - w tej roli służył w latach 1898-99. Okręt szkolny w latach 1899-1902. Transportowiec w latach 1903-05 i 1906-07. Okręt-baza niszczycieli w latach 1909-22. 
 Drugi  był okrętem-bazą niszczycieli. W służbie w latach 1940-82.

Zobacz też
, później USS SP-701, okręt patrolowy. W służbie w latach 1917-19

Dixie